Bársony István (1855–1928) író, újságíró
Bársony István (1882–1956) színész, színházi rendező
Bársony István (1948) fizikus, villamosmérnök